Slutenhet kan syfta på:

 Slutenhet (matematik) – att en mängd avbildas på sig själv under en operation
 Slutenhet (skogsbruk) –  skogsuppskattning av ett bestånds täthet i relativa tal